

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Potasznia – część miasta Myszków
 Potasznia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
  Potasznia – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 Potasznia – część wsi Krasiejów w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Ozimek
 Potasznia – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki

Miejscowości na Białorusi 
 Potasznia – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
Potasznia – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.

Inne 
 Potasznia – polana w Gorcach
 Potasznia – potok, dopływ Wierchomlanki
 Potasznia – potok, dopływ Koniny

Zobacz też 
 Potaż

Linki zewnętrzne